Холи-Айленд (Ирландия) — остров в ирландском озере Лох-Дерг.
 Холи-Айленд (Англси) — валлийский остров в Ирландском море.
 Холи-Айленд — остров в Северном море в Англии, также именуемый Линдисфарн, или Холи-Айленд-оф-Линдисфарн.